okucie (budownictwo)
 okucie (żeglarstwo)
 okucie (falerystyka)